Insertio bezeichnet

ein Schriftsatzmaß, siehe Insertio (Schriftsatzmaß)
einen Muskelansatz, siehe Ursprung und Ansatz